Порецкий — топонимическая фамилия.

Известные носители:
 
 Порецкий, Вадим Сергеевич (1893—1942) — лауреат Сталинской премии в области науки и техники 1951 года, доктор биологических наук, профессор Ленинградского университета.
 Порецкий, Натан Маркович (более известен как Игна́тий Станисла́вович Рейсс; 1899—1937) — деятель ЧК-ОГПУ-НКВД, видный разведчик, невозвращенец.
 Порецкий, Лев Борисович (1923—1983) — советский физик-ядерщик.
 Порецкий, Николай Андреевич (1865—1933) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Порецкий, Платон Сергеевич (1846—1907) — русский логик, математик, астроном.
 Порецкий, Яков Ильич (1913—1992) — белорусский советский филолог, писатель.

Другие значения:
 Порецкий район Чувашии